Patey ist der Familienname folgender Personen:
 Alicja Patey-Grabowska (* 1937), polnische Autorin
 Charles George Edward Patey (1811–1881), britischer Admiral
 Doug Patey (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Janet Monach Patey (1842–1894), englische Sängerin
 Larry Patey (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Tom Patey (1932–1970), britischer Bergsteiger